Елена Владимировна Колядина (род. 24 июня 1960) — российская журналистка и писательница. Лауреат премии «Русский Букер» 2010 года за роман «Цветочный крест».

Биография 
Родилась в 1960 году в Череповце в семье рабочих-металлургов. Прадед был репрессирован и расстрелян в Ленинграде. В 1983 году окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1995 по 2001 годы сотрудничала с журналом «Cosmopolitan», в течение 10 лет являлась собкором, а затем редактором отдела писем «Комсомольской правды». Работает колумнистом в газете «Метро». Проживает в Череповце. Работает тренером-реабилитологом. 

По словам Колядиной, она автор 11 книг.

В 2010 за роман «Цветочный крест», первоначально называвшийся «Весёлая галиматья» и впервые опубликованный в провинциальном журнале «Вологодская литература», Е. Колядина получила премию «Русский Букер».

Как заявил председатель жюри Руслан Киреев, выбор лауреата был самой сложной задачей: «Каждый из них мог стать победителем — очень сильный шорт-лист был». Однако с момента оглашения шорт-листа «Цветочный крест» и лично Колядина становятся объектом критики и высмеивания. Отмечается слабое владение автором лексикой соответствующего периода (XVII век), использование псевдостаринных слов, слов, обозначающих понятия, появившиеся значительно позже означенного времени, лубочных выражений, стилистическая неграмотность, незнание быта, ненатуральность сцен, пошлость, дурновкусие; легендарным становится слово из лексикона книги «афедрон», означающее, по версии Колядиной, заднюю часть тела, — как неформальное название книги Колядиной, уточняющий эпитет самого автора, как характеристика премии «Русский Букер», всего современного российского литературного процесса (выражение — «полный афедрон») и т. п. Главный редактор журнала «Вологодская литература», выдвинувший роман на премию «Русский Букер», после объявления Колядиной лауреатом заявил: «Елену считали „тёмной лошадкой“, а она стала „троянским конём“». Сама Колядина характеризует своё сочинение как «весёлую тотемскую галиматью об огненной елде и золотых лядвиях».

После попадания в шорт-лист «Букера» роман Колядиной был издан редакцией Е. Шубиной издательства «АСТ», а через полгода после награждения Колядина c «Цветочным крестом» удостоилась премии за худшую книгу года «Полный абзац—2010».

В апреле 2012 года Е. Колядина также вошла в шорт-лист конкурса «Нонконформизм-2012» с новой книгой «Зефирова в Москве».

В июне 2017 года уволена из газеты «Голос Череповца» после лекции по литературе в штабе А. Навального.

Книги 
 Цветочный крест: роман-небылица / Елена Колядина. — М., АСТ: Астрель, 2011. — 380, [4] с. ISBN 978-5-17-071532-9 ISBN 978-5-271-32630-1
 Потешная ракета: роман / Елена Колядина. — М., АСТ: Астрель, 2011. — 250, [6]с. ISBN 978-5-17-075121-1 ISBN 978-5-271-36739-7

Примечания

Ссылки 
 
 Елена Колядина на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Интервью Елены Колядиной интернет-журналу Перемены Елена Колядина: «Мне открылся мир языка».
 Интервью Елены Колядиной. Единый Российский Портал.

Писатели России по алфавиту
Писательницы России XXI века
Русские писатели XXI века
Выпускники Петербургского университета путей сообщения
Журналисты газеты «Комсомольская правда»
Члены Союза российских писателей
Члены Союза журналистов России